

Lokalizacje

Niemcy 
 Amorbach – dzielnica Neckarsulmu
 Amorbach – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg
 Amorbach – rzeka, dopływ Mümling

Inne 
 Amorbach – klasztor

Zobacz też 
 Wald-Amorbach